Cmentarz garnizonowy z 1816 roku w Toruniu – nieistniejący cmentarz wojskowy w Toruniu.

Lokalizacja 
Cmentarz znajdował się w połowie drogi między murami miejskimi a stawami nazywanymi wówczas Wielkim i Małym Kaszownikiem.

Historia 

Cmentarz otwarto w 1816 roku i przeznaczony był dla żołnierzy pruskich, którzy wówczas stacjonowali w Toruniu. W 1839 roku, na skutek roszczeń dawnego właściciela terenu, na którym znajdowała się nekropolia, władze miasta zmuszone były przenieść ją w obecne miejsce, tj. przy ul. Grudziądzkiej. 

W latach 1884 - 1892 na miejscu dawnego cmentarza wybudowano Koszary Bramy Kaszownik, piekarnię oraz magazyn prowiantowy Twierdzy Toruń. Obecnie na przedpolu tych fortyfikacji znajdują się ogrody działkowe zrzeszone w Polskim Związku Działkowców.

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Oficjalna strona Cmentarze w Toruniu

Nieistniejące cmentarze w Toruniu
Cmentarze protestanckie w Toruniu